Demi – prefisso di origine francese antica che significa "metà"
Demi – ipocoristico del nome proprio di persona Demetria
Demi – album di Demi Lovato